Afrikaanse gevlekte boomkruiper
 Indiase gevlekte boomkruiper